Agaricaceae is een botanische naam, voor een familie van paddenstoelen. In Duitsland, waar veel paddenstoelen geplukt en gegeten worden, is de algemene benaming Champignonartige ofwel champignonachtigen. In totaal vallen ruim 2500 soorten in dit geslacht.

Geslachten 

 
Schimmelfamilie